THE of the kan verwijzen naar:
ṭhē, achtste letter uit arabisch alfabet (Sindhi)
THE, afkorting voor de Technische Hogeschool Eindhoven, nu Technische Universiteit Eindhoven
THE, afkorting IATA-code luchthaven van Teresina.

Zie ook
de naam Thé, zie Zheng (achternaam)